George Leonard Staunton (1737-1801) – lekarz i dyplomata
 George Thomas Staunton (1781-1859) – polityk i orientalista